Redshift is een term uit het Engels en betekent roodverschuiving. Het kan ook slaan op:
 Redshift (band), een band uit de UK.